Caramel bezeichnet:

 geschmolzenen Zucker, siehe Karamell
 Caramel (Film), libanesisch-französischer Film von Nadine Labaki (2007)
 einen psychedelischen Song der britischen Rockband Blur

Siehe auch:
 Crème caramel, Süßspeise